Талдыколь () — топоним в Казахстане:

Озёра 
 Талдыколь — озеро в Буландынском районе Акмолинской области.
 Талдыколь — озеро в Камыстинском районе Костанайской области.
 Талдыколь — озеро в Узункольском районе Костанайской области.
 Талдыкольские озёра — группа озёр на юго-западе Астаны:
 Талдыколь — озеро на юго-западе Астаны.
 Малый Талдыколь — засыпанное озеро на юго-западе Астаны, сообщалось протокой с озером Талдыколь.
 Большой Талдыколь — озеро на юго-западе Астаны, бывший накопитель-испаритель.
 Большой Талдыколь — озеро в Костанайской области.

Населённые пункты 
 Талдыколь — село в Махамбетском районе Атырауской области.
 Талдыколь — село в Камыстинском районе Костанайской области.
 Талдыколь — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Талдыколь — бывшее село в черте современной Астаны, располагалось на восточном берегу озера Большой Талдыколь, , исчезло в промежутке между 1954 и 1983 годами, сохранилось кладбище.